Никарагва се први пут појавила на Олимпијским играма 1968. године. После тога је слала своје спортисте на све наредне касније одржане Летње олимпијске игре, једину паузу спортисти из Никарагве су направили неучествовањем на играма одржаним 1988. године.

На Зимске олимпијске игре Никарагва никада није слала своје спортисте. Представници Никарагве, закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу, нису освојили ниједну олимпијску медаљу. Најбољи резултат никарагванских спортиста је било четврто место бејзбол тима освојено на олимпијским играма одржаним 1996. године у Атланти.

Национални олимпијски комитет Никарагве (-{Comité Olímpico Nicaragüense}-) је основан 1959. и признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Никарагва на олимпијским играма